Paz de Madrid puede referirse a:
Conferencia de Paz de Madrid de 1991, sobre Oriente Próximo, que no llegó concretarse en un tratado de paz.
Tratado de Madrid (página de desambiguación).
Pacto de Madrid, Acuerdo de Madrid o Convenio de Madrid (página de desambiguación).